Schloss Königshain steht für:
 Barockschloss Königshain 
 Renaissanceschloss Königshain